Название «Сталь» может относиться к нескольким фильмам:
 «Сталь» — художественный фильм Владимира Вайнштока (1925).
  (Acciaio) — фильм Вальтера Руттманна (1933).
 «Сталь» — фильм Кеннета Джонсона (1997).
 «Сталь» — фильм Свена Дж. Маттена (2015).
 «Сталь» — будущий фильм киностудии «PARTIZAN» (Санкт-Петербург).